Deep Impact steht für:

 Deep Impact (Film), ein US-amerikanischer Katastrophenfilm aus dem Jahr 1998
 Deep Impact (Pferd) (2002–2019), ein japanisches Rennpferd
 Deep Impact (Sonde), eine NASA-Mission zum Kometen Tempel 1